Blaquart je priimek več oseb:    
 François Blaquart, francoski nogometni funkcionar
 Jacques André Blaquart, francoski rimskokatoliški škof